Большой Толкай — топоним:

 Большой Толкай — река в России, по территории Оренбургской и Самарской областей.
 Большой Толкай — село в Похвистневском районе Самарской области России.

См. также 
 Малый Толкай (значения)